Евге́ний Анато́льевич Блохи́н (род. 29 мая 1979, Усть-Каменогорск, Казахская ССР) — казахстанский хоккеист, защитник. Чемпион Высшей лиги. Воспитанник усть-каменогорского хоккея.

Биография 
Выступал в следующих клубах:

«Лада», «Дизелист», «Ижсталь», «Мотор», «Казахмыс», ХК МВД, «Металлург» Новокузнецк, «Динамо» Москва, «Сибирь», «Нефтехимик», «Югра» и «Барыс».

Выступал за сборную Казахстана на трёх Чемпионатах Мира и на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

Достижения 
 Победитель Высшей лиги в сезоне 2009/10.
 Победитель Зимних Азиатских игр 2011 года.

Статистика выступлений в Чемпионатах России

Статистика выступлений за сборную Казахстана

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте КХЛ
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра»
 Статистика Евгения Блохина на global-sport.ru
 Профиль игрока на r-hockey.ru
 
 

Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года